Chafetz Chaim steht für:

 Chafetz Chaim (Kibbuz), orthodoxer Kibbutz im Regionalverband Nachal Sorek
 Israel Meir Kagan (1838–1933), orthodoxer Rabbiner

en:Chofetz Chaim (disambiguation)
he:חפץ חיים